Bundesliga 2012-2013 a fost cel de-al 50-lea sezon al Bundesligii, eșalonul superior al fotbalului din Germania. Sezonul a început pe 24 august 2012 și s-a terminat pe 18 mai 2013. Pauza de iarnă a durat o lună, între 15 decembrie 2012 și 19 ianuarie 2013. Bayern München a devenit campioană, după ce a învins-o cu 1-0 pe Eintracht Frankfurt, în etapa a 28-a a sezonului.

În seoznul 2012-2013 din Bundesliga nu a participat nicio echipă din fosta Germanie de Est.

Echipe 

În sezonul 2011-2012, 1. FC Köln și 1. FC Kaiserslautern au retrogradat în 2. Bundesliga după ce au terminat pe ultimele două locuri în campionat. FC Köln a retogradat după patru sezoane în Bundesliga. Cele două echipe au fost înlocuite de către SpVgg Greuther Fürth și Eintracht Frankfurt. Greuther Fürth a debutat în prima divizie, revenind în top după 49 de sezoane, predecesorii SpVgg Fürth ratând calificarea în primul sezon din Bundesliga. Ultimul loc a fost decis prin playoff-ul dintre Hertha BSC, ocupanta locului 16 în sezonul 2011-2012, și Fortuna Düsseldorf, ocupanta locului trei în 2. Bundesliga. Düsseldorf a câștigat cu 4-3 la general, revenind după 15 ani.

Stadioane

Echipament și personal

Schimbări manageriale

Clasament

Poziții după runde

Rezultate

Play-off retrogradare 

1899 Hoffenheim, care a terminat pe 16, a întâlnit-o pe 1. FC Kaiserslautern, a treia clasată din 2. Bundesliga 2012–2013, într-un meci de baraj de dublă manșă. Câștigătoarea confruntării a fost 1899 Hoffenheim, iar aceasta va juca în Bundesliga 2013–2014.

Statistici

Topul marcatorilor

Pase decisive

Număr de echipe după land

Referințe

Legături externe 
 Site web oficial

2012 în fotbal
2012 în Germania
2013 în fotbal
2013 în Germania
2012–13